Hunterus är ett lärt efternamn, som burits av bland andra:

 Jacob Hunterus
 Johannes Hunterus

Efternamn